«Геймер» () — кинофильм, фантастический триллер Марка Невелдина и Брайана Тейлора.

Первый слоган фильма In the near future, you don’t live to play… you’ll play to live. (примерный перевод «В ближайшем будущем вы не будете жить, чтобы играть… вы будете играть, чтобы жить»), был заменен на Who’s playing you? (в локализации «Кто играет тобой?»). Мировая премьера состоялась 4 сентября 2009 года. В российском прокате фильм вышел 9 сентября 2009 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 2034-м году, где высочайшее развитие нанотехнологий позволило технологическому гению Кену Каслу соединить видеоигру с реалити-шоу и смоделировать ультрафункциональную, многопользовательскую игру «Убийцы», которая стала средой обитания местных преступников.

Джон Тилман (Джерард Батлер), заключённый, приговорённый к пожизненному заключению за преступление, которого не совершал, должен принять участие в Игре, чтобы получить свободу. Для одного богатого молодого игрока Джон Тилман это — Кэйбл, всего лишь сим, управляемый персонаж игры. Благодаря своим боевым способностям и физической силе, Кэйбл становится национальным героем и занимает первые позиции в игре.

Каждую неделю миллионы людей во всём мире в режиме онлайн следят за ним и сотней других смертников, которые участвуют в битвах игры. Согласно правилам шоу, в нём принимают участие преступники, приговорённые к смертной казни, которым было предложено участие в качестве альтернативы. Тот, кто выиграет 30 битв, в качестве награды получит свободу (досрочное освобождение). По мнению движения сопротивления, которая противостоит Каслу, его игра — это высокотехнологичное рабство, а он является тем критическим элементом, который необходимо уничтожить. Кэйбл/Тилман оказался между двумя мощными противоборствующими силами. С каждым шагом, за которым наблюдают миллионы, Джон Тилман сражается, чтобы получить свободу, восстановить свою личность и разрушить систему, которая его заключила в тюрьму.

В ролях 

 Джерард Батлер — Джон «Кейбл» Тилман
 Эмбер Валлетта — Энджи «Ника» Тилман
 Майкл Си Холл — Кен Касл
 Логан Лерман — Саймон Сильвертон
 Кира Седжвик — Джина Паркер Смит
 Крис 'Лудакрис' Бриджес — Брат «Людей Зед»
 Элисон Ломан — Трейс
 Джон Легуизамо — Фрик
 Майло Вентимилья — Рик Рэйп
 Терри Крюс — Хэкмен
 Зои Белл — Сандра
 Аарон Ю — Чувак
 Сэм Уитвер — Социальный агент
 Джеймс Родэй — Журналист
 Мэгги Лоусон — Журналистка
 Джейд Рэмси — Кумдумпста #1
 Ричард Маковиц — Синий солдат

Производство 
В мае 2007 году Lakeshore Entertainment наняла Марка Невелдина и Брайана Тейлора для создания «футуристического триллера» с рабочим названием «Игра». Невелдин и Тейлор написали сценарий и занялись режиссурой фильма, главная роль была отдана Джерарду Батлеру.

Съёмки проходили в Альбукерке (штат Нью-Мексико) на Albuquerque Studios и заняли 53 дня. Для съемок вне студии был использован деловой район Альбукерке. Во время съемок использовали цифровую камеру Red One.

В марте 2009 года фильм сменил рабочее название на Citizen Game. В мае 2009 года фильм сменил название на Gamer.

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма 30 % положительных обзоров критиков из 81. На Metacritic фильм получил 27 баллов из 100 на основе 13 обзоров.

Сборы 
«Геймер» собрал в первый день проката 3,3 млн долларов, заняв 4 место по сборам. Всего за первую неделю фильм заработал  долларов. В США картина собрала  долларов, а в зарубежном —  долларов.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2009 года
Фильмы-антиутопии 2000-х годов
Фильмы-боевики США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы о видеоиграх в виртуальной реальности